

Малшиці — село в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Малшиці — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства